William Ferguson Miller, MBE (* 2. Mai 1955 in Glasgow) ist ein ehemaliger schottischer Fußballspieler und Fußballtrainer. Er hält mit 558 Spielen den Vereinsrekord der meisten Spiele. Aktuell ist er Präsident des FC Aberdeen.

Aktive Karriere

Aberdeen 
1972, im Alter von 17 Jahren, unterzeichnete Miller einen Vertrag beim FC Aberdeen und wurde vier Jahre später zum Kapitän der Mannschaft. Miller, der in der zentralen Abwehr spielte, war zusammen mit Alex McLeish der Hauptgrund für Aberdeens Erfolg in den 1980er Jahren, als man dreimal die Scottish Premier League und viermal den Scottish FA Cup und in der Saison 1982/83 den Europapokal der Pokalsieger gewann. Nachdem er sich eine Verletzung während eines Spiels der schottischen Nationalmannschaft zuzog, beendete Miller 1990 seine aktive Karriere

Statistiken

Schottische Nationalmannschaft 
Miller erhielt 65 Einsätze für die schottische Fußballnationalmannschaft und erzielte ein Tor. 2004 war er Gründungsmitglied der Schottischen Fußball Hall of Fame.

Erfolge als Spieler 
 Europapokal der Pokalsieger: 1983
 UEFA Super Cup: 1983
 Schottischer Fußballmeister: 1980, 1984, 1985
 Schottischer Pokalsieger: 1982, 1983, 1984, 1986
 Schottischer Ligapokal: 1977, 1986, 1990
 Drybrough Cup: 1980

Trainerkarriere 
Im Februar 1992 wurde Miller als neuer Trainer des FC Aberdeen vorgestellt. Allerdings wurde er nach zwei zweiten Plätzen in der Liga und nach zwei verlorenen Pokalfinals im Februar 1995 gefeuert. Im Mai 2004 wurde er dann als neuer Präsident des FC Aberdeen vorgestellt.

Fernsehkarriere 
In dem Zeitraum von 1995, als er als Trainer aktiv war und 2004, als er als Präsident zurückkehrte, arbeitete er als Kommentator und Analyst bei der BBC

Weblinks 
 
 

Fußballnationalspieler (Schottland)
Fußballspieler (FC Aberdeen)
Fußballtrainer (FC Aberdeen)
Member des Order of the British Empire
Geboren 1955
Mann
Person (Glasgow)
Schotte
Brite
Sieger des Fußball-Europapokals der Pokalsieger
Teilnehmer an einer Fußball-Weltmeisterschaft (Schottland)